Сараны — посёлок городского типа в Горнозаводском районе Пермского края России. Население —  чел. ().

География 
Посёлок Сараны расположен в труднодоступной горной, таёжной местности Среднего Урала на востоке Пермского края. В черте посёлка находится скалистая гора Сарановская, с трёх сторон окружённая жилым массивом; на северо-западе поселения есть несколько затопленных водой карьеров, к северу от посёлка течёт река Вижай, на юге, по дороге к ЖД станции, находятся шахты. В районе посёлка Сараны начинается один из туристических маршрутов сплава. Ближайший населённый пункт — посёлок Лаки при одноимённой железнодорожной станции, расстояние до которой 4 км. Расстояние до административного центра города Горнозаводска 42 км.

История 
Посёлок основан в конце XIX века как Павло-Сарановский курень. Населённый пункт возник в 1889 году в связи с открытием месторождения хромитов, использующихся в химической и керамической промышленности. В 1889 году началась добыча хромитов. За век эксплуатации месторождения было добыто более 10 миллионов тонн хромитовой руды.

Статус посёлка городского типа — с 26 июня 1940 года.

Инфраструктура 
В посёлке Сараны работают сельский клуб с библиотекой, фельдшерско-акушерский пункт, участковый пункт полиции и небольшая пожарная часть, средняя общеобразовательная школа и детский сад, почтовое отделение и магазины. Добраться до посёлка можно на пригородном автобусе из Горнозаводска и Тёплой Горы. На главной площади посёлка находится памятник жертвам Великой Отечественной войны и установлена скульптура шахтёра.

Промышленность 
 ОАО «Сарановская шахта Рудная» (добыча полезных ископаемых);
 ООО «Сараны» (сельхозработы, строительство и ремонт).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 terrus.ru — база данных России

Посёлки городского типа Пермского края
Населённые пункты Горнозаводского района